Smith River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Smith River, British Columbia, vattendrag,

USA 

 Smith River (ort), Kalifornien, Del Norte County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar